Lemare est un patronyme francophone porté par :
Edwin Lemare (1865-1934), compositeur et oeganiste anglais.
Georges Lemare (1917-1948), aviateur français.
Jacques Lemare (1912-1988),  directeur de la photographie français.
Léa Lemare (1996-), sauteuse à ski française.
Pierre-Alexandre Lemare (1766-1835), homme politique, éducateur, linguiste et inventeur français.